Petra Laux ist der Name folgender Personen:

* Petra Laux (Juristin) (* 1959), deutsche Juristin und Richterin
 Petra Laux, Geburtsname von Petra Lobinger (* 1967), deutsche Leichtathletin